Georg Fraser kan avse:
 Georg Fraser (militär) (1849–1937)
 Georg Fraser (arkitekt) (1886–1952), den förres son